Dienne (Cantal)
 Dienné (Vienne)